Ein Manifest ( ‚handgreiflich gemacht‘) bezeichnet:

 Manifest, eine öffentliche Erklärung von Zielen und Absichten, oftmals politischer Natur
 eine Ladeliste in der Transportwirtschaft (in der Schifffahrt als Ladungsmanifest bezeichnet)
 Manifestabfertigung, im Exportland zusammengefasste und im Importland auf Basis einer Ladeliste vereinzelte Sendungen
 einen Teil eines Frameworks in einer Common Language Infrastructure, der die zentralen Metainformationen enthält
 Manifest-Datei, verschiedene Dateitypen mit Metadaten über andere Dateien
 die Sprungdienstleitung beim Fallschirmspringen
 Manifest (Album), ein Album des Rappers King Orgasmus One
 Manifest (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Manifest (Louisiana), eine Stadt in den USA

manifest bezeichnet: 
 manifest (Medizin): „deutlich erkennbar geworden“ (Gegensatz: latent)
 manifest (Verlag), deutscher Buchverlag 
 im allgemeinen Sprachgebrauch ‚evident‘, ‚offenbar‘, ‚offenkundig‘

Siehe auch:
 Das Manifest
 Manifestation
 Il Manifesto, italienische Tageszeitung